Каценбоген — еврейская фамилия.

 Каценбоген, Александр Григорьевич (1916—2010) — израильский скульптор.
 Каценбоген, Борис Яковлевич (1906—19560 — советский инженер, экономист, учёный в области организации производства, лауреат Сталинской премии.
 Каценбоген, Михаил Соломонович — советский радиотехник и кибернетик.
 Каценбоген, Соломон Захарович (1889— 1946) — советский юрист, социолог и философ.
 Каценбоген, Яков Борисович (1864—?) — живописец.